Кожли може бити:

 Кожли (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Кожли (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република